Kapatagan (Lanao du Nord)